Les Danses polovtsianes o Danses polovetsianes (en rus: Полове́цкие пля́ски, Polovétskie pliaski) és una escena del final del segon acte de l'òpera El príncep Ígor, d'Aleksandr Borodín. El seu nom prové dels polovets, el nom que els russos donaven als cumans i kitxaps.

L'òpera va quedar inacabada a la mort del compositor, el 1887, malgrat que hi havia treballat més de deu anys. Foren Nikolai Rimski-Kórsakov i Aleksandr Glazunov qui en van completar una versió que fou estrenada el 1890 a Sant Petersburg. A més, s'han fet altres versions o "complecions" de l'obra. La partitura de les danses inclou orquestra i cor, i té una durada d'entre 9 i 11 minuts. L'escena, de caràcter exòtic, es troba a l'acte segon (o al primer, depenent de les versions). Es tracta d'una música molt coneguda i sovint s'interpreta com a peça de concert orquestral. En aquest tipus de concert la intervenció del cor es pot ometre. L'òpera també té una "Marxa polovtsiana" al principi del tercer acte, i una obertura a l'inici. Quan s'interpreten les danses com a concert, es fa en forma de suite: Obertura, danses polovtsianes i marxa d'El príncep Ígor.

Dins de l'òpera El príncep Ígor, les danses polovtsianes suposen el moment en què el príncep Ígor i el seu fill Vladímir són captius del cap dels polovtsians, el Khan Kontxak, que els entreté esplèndidament i demana als seus esclaus que dansin per a ells. Les danses, d'altra banda, han gaudit d'una trajectòria més dilatada fora de l'òpera, ja que l'empresari Diàghilev va presentar les escenes i danses polovtsianes, com a part de la seva primera temporada russa al Théâtre du Châtelet de París.

També va adquirir més fama quan diversos temes van ser incorporats al musical de Broadway de 1953 Kismet, el més conegut del qual és la "Dansa lliscant de les donzelles", adaptat a la cançó "Stranger in Paradise". Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 a Sotxi, les danses polovtsianes van obrir els jocs amb una noia voladora travessant un paisatge de somni d'hivern.

Anàlisi 

La primera dansa, que no té cors i sovint s'omet als concerts, és el núm. 8, titulada "Dansa de les donzelles polovtsianes" ("Пляска половецких девушек", "Pliaska polovétskikh dévuixek"): Presto, 6/8, Fa major. Va directament després del "Cor de les donzelles polovtsianes" que obre l'acte i va seguit de la cavatina de Kontxàkovna. Les danses pròpiament dites apareixen al final de l'acte com un número complet ininterromput amb diverses seccions contrastades, tal com s'enumeren a continuació (els temes musicals s'indiquen amb lletres entre claudàtors i escrits en notació musical a la il·lustració que s'acompanya):

Text i traducció 
A continuació es presenta el text en rus amb la transcripció i la traducció en català.

Referències

Enllaços externs 
 
 Danses polovtsianes a 'El príncep Ígor' per la Dutch National Opera (YouTube)

Suites per a orquestra
Composicions musicals de la dècada del 1890
Obres d'Aleksandr Borodín